Лерма () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 166 км². Население — 2798 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

По городу Лерма получил титул испанский государственный деятель XVII века герцог Франсиско де Сандоваль, выстроивший в городе свой дворец. О последующих владельцах см. статью герцог Лерма.

Города-побратимы 
  Бен-де-Бретань

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Memoria histórica en Lerma
 Los mártires beatificados y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Una reflexión española

Муниципалитеты Бургоса